Simmen ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Simmen (1960–2005), Schweizer Schriftstellerin
 Gian Simmen (* 1977), Schweizer Snowboarder
 Hildegard Simmen-Schmid (1933–1989), Schweizer Politikerin (CVP)
 Jeannot Simmen (* 1946), deutscher Autor
 Johnny Simmen (1918–2004), Schweizer Jazzautor und Musikproduzent
 Martin Simmen (1887–1972), Schweizer Pädagoge
 Matthias Simmen (* 1972), Schweizer Biathlet
 Rosemarie Simmen (* 1938), Schweizer Politikerin (CVP)